Grant se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alva Day Grant
 Claude Henry Baxter Grant
 Elizabeth Grant
 Jason Randall Grant
 Robert Edmond Grant
 Taran Grant
 Verne Edwin Grant